Stuckey ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Stuckey (um 1770–nach 1837), englisch-russischer Schiffbauer
 Chansi Stuckey (* 1983), US-amerikanischer Footballspieler
 Kelby Stuckey (* 1967), US-amerikanischer Basketballspieler
 Maurice Stuckey (* 1990), deutscher Basketballspieler
 Rodney Stuckey (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler
 Sophie Stuckey (* 1991), britische Schauspielerin
 W. S. Stuckey (* 1935), US-amerikanischer Politiker